Příjmení Laine nosí více různých osobností:

 Burton Laine (1912–1997) – americký hudební skladatel a aranžér
 Denny Laine (* 1944) – skotský písničkář
 Frankie Laine (1913–2007) – americký zpěvák a herec
 Martti Johannes Laine, uměleckým jménem Martti Johannes Larni (1909–1993) – finský spisovatel
 Patrik Laine – finský hokejový útočník

Externí odkazy